Соле́р () — испанская фамилия. Известные носители:
 Солер, Альваро (род. 1991) — испано-немецкий певец и композитор.
 Солер, Антонио (1729—1783) — испанский композитор.
 Солер, Винцент (1867—1936) — блаженный Римско-католической церкви, священник, монах-августинец, мученик.
 Солер, Джон — мальтийский шахматист.
 Солер, Жерар (род. 1954) — французский футболист.
 Солер, Карлос (род. 1997) — испанский футболист, полузащитник.
 Солер, Мариано (1846—1908) — уругвайский католический епископ, первый архиепископ Монтевидео.
 Солер, Марк (род. 1993) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Солер, Маурисио (род. 1983) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Солер, Пласидо (1903—1964) — испанский шахматист.
 Солер, Тьери (род. 1971) — французский политик.
 Пастора Солер (род. 1978) — псевдоним испанской певицы.
 Солер-Эспиноса, Сильвия (род. 1987) — испанская профессиональная теннисистка.
 Мартин-и-Солер, Висенте (1754—1806) — испанский композитор.
 Ховельяр-и-Солер, Иоахим (1819—1892) — испанский государственный деятель.